kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu
 kościół Podwyższenia Świętego Krzyża w Bytomiu
 Kościół św. Krzyża w Cieszynie
 kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce
 kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębince
 kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach
 kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie
 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze
 kościół Podwyższenia Świętego Krzyża w Katowicach
 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku
 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole
 kościół Podwyższenia Świętego Krzyża w Krakowie
 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Krasnem
 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie
 kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu
 kościół Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczance
 kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie
 Kościół katedralny Świętego Krzyża w Opolu
 kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Otoku
 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu
 kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Piotrkowie Trybunalskim
 kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie
 kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Poznaniu
 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi
 kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie
 kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Tarnowie
 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Tarnowie na Krzyżu
 kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie
 kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Toruniu
 Kościół Podwyższenia Świętego Krzyża w Trzebieży
 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie
 kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu
 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Ząbkowicach Śląskich

Zobacz też 
 Bazylika na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich
 kościół Świętego Krzyża
 Kościół Znalezienia Krzyża Świętego
 parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Krzyż Święty podwyższenia